Buchard ist der Name folgender Personen:

 Burkard (auch: Burkhard, Buchard oder altenglisch Burgheard; 683–755), erster Bischof von Würzburg 
 Burchard II., auch: Buchard, von 932 bis 941 Bischof von Würzburg, siehe Burkard II. (Würzburg)

 Amandine Buchard (* 1995), französische Judoka
 Georges Buchard (1893–1987), französischer Degenfechter
 Gustave Buchard (1890–1977), französischer Fechter

Siehe auch:
 Buchardt, Burchard, Burghard